Durand kan som auktorsförkortning betyda:

 Ernest Armand Durand
 Élie Magloire Durand
 Hélène Durand
 Théophile Alexis Durand
 Elias Magloire Durand

Robotskapade auktorsförkortningar